

Aziende
 Deutsche Telekom – azienda tedesca di telecomunicazioni 
 Telekom Austria – azienda austriaca di telecomunicazioni
 Telekom Malaysia – azienda malese di telecomunicazioni
 Telekom Serbia – azienda serba di telecomunicazioni
 Türk Telekom – azienda turca di telecomunicazioni

Sport
 Team Telekom – squadra ciclistica tedesca
 Telekom Bakı Voleybol Klubu – società pallavolistica azera con sede a Baku
 Telekom Baskets Bonn – società cestistica tedesca con sede a Bonn